Democratisch Front (Albanië), voormalige overkoepelende organisatie van massaverenigingen in de Socialistische Volksrepubliek Albanië, van 1945 tot 1991
Democratisch Front (Fredemo), voormalige politieke coalitie in Peru van 1988 tot in de jaren negentig